Речная — название населённых пунктов в России:
 Речная — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Речная — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Речная — бывший посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области, упразднён в 2017 году.
 Речная — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Речная — деревня в Звениговском районе Республики Марий Эл.
 Речная — посёлок железнодорожной станции в Саткинском районе Челябинской области.
 Речная — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Речная улица